Poczet
 poczet sowity – zwyczaj w kawalerii polskiej XVIII w., polegający na tym, że towarzysze nie chcąc służyć czynnie, zastępowali się w oddziałach 2 pachołkami
 poczet sztandarowy
 poczet rycerski
 poczet papieży

Przypisy